Грейфраерс:

 Грейфраерс — кладбище в Эдинбурге.
 Грейфраерс Бобби — скай терьер, на протяжении четырнадцати лет охранял могилу его умершего владельца